

Toponyme 

 Province d'Arauco division administrative du Chili dans la région de Biobío
 Département d'Arauco division administrative d'Argentine dans la province de la Rioja
 Arauco commune et ville du Chili
 Péninsule d'Arauco (Chili)
 Golfe d'Arauco (Chili)

Entreprises 
 Arauco, entreprise forestière chilienne.
 Parque Arauco, entreprise chilienne fondée en 1982.

Événement 
 Guerre d'Arauco

Homonymie
Homonymie de toponyme